Common law – modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone
The Common Law – libro di Oliver Wendell Holmes Jr. del 1881
Common Law – serie televisiva del 1996
Common Law – serie televisiva del 2012

Cinema 
The Common Law – film del 1916 diretto da Albert Capellani
The Common Law – film del 1923 diretto da George Archainbaud
The Common Law – film del 1931 diretto da Paul L. Stein